Berghahn ist der Familienname folgender Personen:

 Cord-Friedrich Berghahn (* 1969), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jürgen Berghahn (* 1960), Landtagsabgeordneter NRW
 Klaus L. Berghahn (1937–2019), deutscher Literaturwissenschaftler
 Sabine Berghahn (* 1952), deutsche Juristin, Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Privatdozentin
 Volker Berghahn (* 1938), deutscher Historiker
 Wilfried Berghahn (1930–1964), deutscher Filmkritiker

Siehe auch:
 Berkhahn
 Berkhan